Harvey kan syfta på:

 Harvey (namn) – ett namn samt personer med namnet
 Harvey (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Harvey – den engelska originaltiteln för filmen Min vän Harvey
 Orkanen Harvey – en orkan i USA 2017
 Harvey Wallbanger – en drink
 Harvey Girls – amerikansk långfilm från 1946 i regi av George Sidney
 Ackroyd & Harvey – en konstnärsduo
 Harveys – ett brittiskt bryggeri

Geografi

Antarktis
 Mount Harvey

Australien 

 Harvey, Western Australia, 
 Harvey Shire, Western Australia, 
 Lake Harvey

USA 

 Harvey, Louisiana – ort, Louisiana, Jefferson Parish, 
 Harvey, Iowa – ort, Iowa, Marion County, 
 Harvey, Illinois – ort, Cook County, 
 Harvey, Michigan – ort, Michigan, Marquette County, 
 Harvey, North Dakota – ort, North Dakota, Wells County,

Se även
 Harvey County

Se även
 Harvey Ridge – flera